Il singolare del torneo di tennis ASB Classic 2004, facente parte del WTA Tour 2004, ha avuto come vincitrice Eléni Daniilídou che ha battuto in finale Ashley Harkleroad 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Paola Suárez (semifinali)
 Anna Pistolesi (secondo turno)
 Eléni Daniilídou (campionessa)
 María Vento-Kabchi (primo turno)

 Shinobu Asagoe (primo turno)
 Laura Granville (primo turno)
 Marlene Weingärtner (secondo turno)
 Anca Barna (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ASB Classic 2004